Ла Анакуа има више значења:

 Ла Анакуа (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Анакуа (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Анакуа (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Анакуа, Чарко де ла Анакуа (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Анакуа (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику